Tong kan som auktorsförkortning betyda:

 Shao Quan Tong
 Yan-Feng Tong

Robotskapade auktorsförkortningar